Жак Маркетт (1637—1675) — французький єзуїт, першопроходець і дослідник Північної Америки
 Університет Маркетта — приватний Римсько-католицький університет у Мілвокі, штат Вісконсин.

Маркетт — округ, штат Мічиган
 Маркетт — округ, штат Вісконсин
 Маркетт — місто, штат Айова
 Маркетт — місто, штат Канзас
 Маркетт — місто, штат Мічиган
 Маркетт — місто, штат Вісконсин
 Маркетт — селище, штат Небраска
 Маркетт — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Маркет () — село у Гинчештському районі Молдови